Macroramphosus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Lacepède, 1803. Enligt Catalogue of Life ingår Macroramphosus i familjen Centriscidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen snäppfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Macroramphosus (Centriscidae)